Van Cutsem est un patronyme flamand indiquant une provenance : le lieu-dit Cutsegem ou Kutsem à Kampenhout ou à Leeuw-Saint-Pierre.

Variantes
 Van Cutsem, Van Cutsen
 Van Coetsem, Van Coetshem, Van Koetsem, Van Koetsen

 Guillaume van Cutsem (1749-1825), jurisconsulte ;
 Henri Van Cutsem (1839-1904), mécène et artiste-peintre belge ;
 Jean-Baptiste Van Cutsem (1807-1859), magistrat et député belge ;
 Louis Van Cutsem (1909-1992), sculpteur belge ;
 William Van Cutsem dit William Vance (1935-2018), dessinateur et scénariste belge de bande dessinée.

Voir aussi 
 Rue François Van Cutsem, une rue à  Evere (Belgique)

Patronyme flamand